Григо́рий Мефо́дьевич Бойкачёв (родился 19 апреля 1906 в Малевичах Могилевской губернии — ум. 10 февраля 1975 в Москве) — советский политик, 1-й секретарь Великолукского обкома ВКП(б) (1944—1950), 1-й секретарь Североказахстанского областного комитета КПК (1956—1958 гг).

Биография 
В 1925—1927 гг. — председатель сельского совета в родном селе, с 1927 гг. — в ВКП(б), секретарь ячейки КП(б) Белоруссии, в 1928—1930 гг. — председатель сельскохозяйственного кредитного кооператива, в 1930—1933 гг. — учился в Московском Институте Журналистики, после чего он был назначен ответственным редактором районной газеты. С сентября 1937 г. — заместитель ответственного редактора газеты «Советская Белоруссия», с апреля до августа 1938 г. — заведующий отделом партийной жизни в редакции этой газеты, позже её ответственный редактор.

В 1939 г. — уполномоченный ЦК КП(б)Б Витебской области, с 16 ноября 1939 по 22 декабря 1940 года — секретарь ЦК КП(б)Б и член политбюро ЦК КП(б)Б, в 1940—1942 гг. — слушатель Высшей Школы Партийных Организаторов при ЦК ВКП(б). С 1941 — ответственный организатор ЦК КП(б)Б, с августа 1944 по июль 1950 1-й секретарь областного комитета ВКП(б) в Великих Луках. В 1950—1953 гг. — заместитель начальника Управления Главного Управления по делам издательств, полиграфии и торговли книгами при Совете Министров СССР, в 1953—1954 гг. — заместитель директора Государственного издательства изобразительного искусства Министерства Культуры СССР, в 1954—1955 гг. — уполномоченный ЦК КПСС для создания новых совхозов на полях в Кустанайской области. В 1955—1956 гг. — 2-й секретарь, а с 1956 по ноябрь 1958 гг. — 1-й секретарь Североказахстанского областного комитета КПК. В 1958—1959 гг. — слушатель курсов при ЦК КПСС, в 1959—1963 гг. — начальник Главного управления издательств и полиграфической промышленности Министерства Культуры Белорусской ССР, в 1963—1970 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и торговли книгами, затем на пенсии. Депутат Верховного Совета СССР.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды, в том числе 28 февраля 1939)
 Орден Отечественной Войны II степени
 Орден Красной Звезды

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180427212450/http://www.knowbysight.info/BBB/01474.asp
 https://web.archive.org/web/20160304113801/http://pskovmir.edapskov.ru/index.php?q=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&page=1&flag=0

Персоналии по алфавиту
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Родившиеся в 1906 году
Умершие в 1975 году
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Первые секретари Великолукского обкома КПСС
Вторые секретари Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Первые секретари Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 1-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании